Gopalganj est un district du Bangladesh. Il est situé dans la division de Dhaka. La ville principale est Gopalganj.

District au Bangladesh